«Простые вещи»:
 Простые вещи — российский кинофильм 2007 года
 Простые вещи — дебютный альбом группы Звуки Му (1988)